Майкл Ши (; 1946—2014) — американский писатель, автор литературных произведений в жанре фэнтези, ужасов и научной фантастики. Дважды лауреат Всемирной премии фэнтези (1983, 2005).

Биография 
Родился 3 июля 1946 года в Калвер-Сити, пригороде Лос-Анджелеса, в семье ирландцев. Посещал Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и Университет в Беркли. Из-за любви к дикой природе часто бывал в Венис-Бич и Болдуин-Хилс. Позже, путешествуя автостопом, исколесил США и Канаду. Однажды в отеле городка Джуно (штат Аляска) случайно заметил на полке потрёпанную книгу «Глаза чужого мира» (The Eyes of the Overworld) Джека Вэнса. Четыре года спустя, после короткого первого брака и года путешествий автостопом по Франции и Испании, он, в знак уважения к писателю, создал авторизованное продолжение — роман A Quest for Simbilis («В поисках Симбилиса», 1974) и любезно предложил Вэнсу разделить успех своей книги. В последующие годы Ши пребывал в окрестностях Лос-Анджелеса, занимался малярным делом и обучением английскому языку в вечерней школе для взрослых. В 1978-м познакомился со своей второй женой Линн Сезар, талантливой художницей, в браке с которой у него родилось двое детей — Адель и Джейкоб. Переехав в район Сан-Франциско, вплоть до 1987 года перепробовал различные занятия: работал языковым инструктором, строительным рабочим, служащим ночлежки. Писательская слава пришла к Ши в 1980-е, когда почти ежегодно стали выходить из печати его произведения. Вместе с семьёй он обосновался в городе Хилдсберг, округ Сонома, где и прожил оставшиеся годы. Скоропостижно скончался 16 февраля 2014 года.

Творчество 
Роман A Quest for Simbilis 1974 года, ставший первым опубликованным произведением Ши, явился официальным сиквелом второй книги Джека Вэнса «Глаза чужого мира» (The Eyes of the Overworld) из серии «Умирающая Земля» (The Dying Earth), который затем начал противоречить продолжению, написанному самим Вэнсом. Пять лет спустя, в августе 1979-го, Ши опубликовал рассказ The Angel of Death, а в декабре 1980-го — рассказ The Autopsy, номинированный на премии «Хьюго» и «Небьюла». Следующие его публикации — новелла (повесть) Poliphemus (август 1981-го) и рассказ That Frog (апрель 1982-го). В 1982 же году Ши представил свою вторую книгу — сборник из четырёх связанных между собой повестей «Ниффт Проныра» (Nifft the Lean). Ниффт показал, что писатель развил экзотический стиль Вэнса и Кларка Эштона Смита, а также изобретательность Фрица Лейбера. В 1983 году книга была удостоена Всемирной премии фэнтези как лучший роман года. В 1984-м вышел роман Ши The Color out of Time, написанный под влиянием «Мифов Ктулху», — дань уважения  лавкрафтовскому рассказу The Colour out of Space, а в 1985-м — роман In Yana, the Touch of Undying — о тщетных поисках бессмертия в выдуманной стране. В 1987 году издательством Arkham House был опубликован Poliphemus — сборник рассказов в духе научной фантастики и ужасов. Писатель продолжил приключения Ниффта в 1997-м, в книге The Mines of Behemoth, 14 лет спустя после публикации первого романа-сборника об этом герое, и в 2000-м — в романе The A’Rak.

Первая публикация Майкла Ши на русском языке состоялась в 2004-м. Тогда в серии «Элита» вышла книга под названием «Рыбалка в море демонов», включавшая роман-сборник «Ниффт Проныра» (Nifft the Lean) и его продолжение — «Гнездо Горной Королевы» (The Mines of Behemoth). А в июне 2007 года  издательство «Азбука» выпустило дальнейшее продолжение фэнтезийной истории про Ниффта «Восьмая нога бога» (в оригинале — The A’Rak).

Истории о Ниффте созданы по стандартной модели жанра «меч и магия», в духе Джека Вэнса, для которой характерно оригинальное описание мира демонов, использующее смесь страха, цветистого слога и грубоватого юмора. В произведениях Ши фэнтези нередко пересекается с научной фантастикой: например, демоны и инопланетные эндопаразиты могут удивительным образом уживаться в одном мире. Пожалуй, главный талант Майкла Ши — это его безудержная фантазия. В предисловии к «Ниффту» Тим Пауэрс отметил: «Начиная с этого момента, вот с этой страницы, просто сойди с ума». И действительно, прогуливаясь с автором по берегу Моря Демонов, невольно спрашиваешь себя: а мог ли обычный человек написать нечто подобное?

Библиография 
Серия Dying Earth
 "A Quest for Simbilis" (1974, первый роман и первое опубликованное произведение Майкла Ши; авторитетный вклад в серию Джека Вэнса The Dying Earth).

Серия Nifft
 "Nifft the Lean" (Ниффт Проныра) (1982; отмечен Всемирной премией фэнтези как лучший роман года (1983)).
 "The Mines of Behemoth" (Гнездо Горной Королевы) (1997).
 "The A’Rak" (Восьмая нога бога) (2000).

Другие романы
 "The Color out of Time" (1984).
 "In Yana, the Touch of Undying" (1985).
 "I, Said the Fly" (1993).
 "The Extra" (2010, названа так же, как и первый рассказ всей трилогии).
 "Assault on Sunrise" (2013).

Сборники
 "Polyphemus" (1987).
 "The Autopsy and Other Tales" (2008, включает роман в духе Г. Ф. Лавкрафта The Color out of Time).
 "Copping Squid and Other Mythos Tales" (2010).

Внежанровые книги
 "Fat Face" (1987).

Повести (новеллы) и рассказы
 "The Angel of Death" (1979).
 "Autopsy" (1980).
 "Polyphemus" (1981).
 "Nemo Me Impune Lacessit" (1982).
 "That Frog" (1982).
 "The Horror on the #33" (1982).
 "The Fishing of the Demon-Sea" (1982).
 "Come Then, Mortal, We Will Seek Her Soul" (1982).
 "The Goddess in Glass" (1982).
 "The Pearls of the Vampire Queen" (1982).
 "Shag Margold’s Eulogy of Nifft the Lean, His Dear Friend" (1982).
 "Grunt-12 Test Drive" (1983).
 "Creative Coverage, Inc." (1983).
 "Uncle Tuggs" (1986).
 "Fill It with Regular" (1986).
 "The Extra" (1987).
 "The Face" (1987).
 "Delivery" (1987).
 "I, Said the Fly" (1989).
 "Salome" (1994).
 "Tollbooth" (1995).
 "Johnny Crack" (1995).
 "Fast Food" (1995).
 "Piece A’ Chain" (1996).
 "Water of Life" (1999).
 "For Every Tatter in Its Mortal Dress" (2000).
 "The Rebuke" (2002).
 "The Growlimb" (2004; отмечена Всемирной премией фэнтези как лучшая новелла года (2005)).
 "The Pool" (2007).
 "Tsathoggua" (2008).
 "The Battery".
 "The Presentation".
 "Copping Squid".
 "Dagoniad".

Примечания

Ссылки 
 Майкл Ши. Лаборатория фантастики.
 Официальный сайт Майкла Ши.

Писатели-фантасты США
Писатели фэнтези США
Лауреаты премии Всемирной премии фэнтези